Втор. — сокращение, может означать:

 Втор. — «Второзаконие» — пятая книга Пятикнижия Моисеева (Торы)
 Втор. — второй
 Втор. — вторник
 Втор. — вторичный, вторичная и пр.
 Втор. — вторсырьё

Не путать с 
 Фтор — химический элемент